Malakitgrönt kan syfta på:

Malakitgrönt (organiskt ämne) – organiskt färgämne och antiparasitmedel för fiskar. 
Malakitgrönt (oorganiskt pigment) – ett mineral även kallat berggrönt, grönt oorganiskt färgpigment. 

en:Malachite green